

Odonomastica 
Piazza Verdi è presente in diverse città italiane e straniere:

Italia 
 Piazza Verdi a Bologna
 Piazza Verdi a Genova, antistante la stazione Brignole
 Piazza Verdi a Palermo

Stati Uniti d'America 
 Verdi Square a New York